Queenstown es el nombre de varios lugares del mundo, entre los que se incluyen los siguientes:

 Queenstown (Maryland), en los Estados Unidos.
 Queenstown (Nueva Zelanda), una población turística en la Isla Sur de Nueva Zelanda.
 Queenstown (Tasmania), en Australia.
 Queenstown (Sudáfrica)
 Queenstown (Singapur), un barrio de Singapur.
 Queenstown (Australia Meridional), un barrio de Adelaida, en Australia.
 Cobh, Irlanda